Lippens est un patronyme flamand qui provient d'un diminutif du prénom Philippus. Le -s final indique un génitif, donc le descendant d'un aïeul Philippe.

Il peut se décliner :
 le -i- peut se muer selon la région en -y- ou -ij- : Lyppens, Lijppens
 le -i- peut se muer selon la région en -u- : Luppens
 le -n- médian peut s'estomper à la prononciation et disparaître : Luppes
 le -e- peut se muer en -u- : Luppus
 le nom peut être précédé du préfixe ser (Monsieur : voir l'anglais sir) : Serlippens

 Famille Lippens;
 Auguste-Philippe Lippens, frère d'Hippolyte;
 Raymond Lippens, homme d'affaires belge et cofondateur de la Compagnie du Zoute, fils du précédent;
 Comte Philippe Lippens, capitaine de la force aérienne belge, fils du précédent;
 Comte Léon Lippens, homme politique belge, créateur de la réserve naturelle du Zwin, fils de Raymond;
 Comte Leopold Lippens; bourgmestre de Knokke-Heist, petit-fils de Maurice Auguste et Raymond;
 Comte Maurice Lippens , homme d'affaires belge, fondateur de Fortis, frère de Léopold;
 Hippolyte Lippens, avocat, homme d'affaires et homme politique belge, il fut bourgmestre de Gand;
 Comte Maurice Auguste Lippens, homme politique belge, grand-père maternel de Léopold et Maurice;

Autres
 Joseph Lippens (vls), agent de la Force publique et hérault des campagnes de l'État indépendant du Congo contre les Arabo-Swahilis
 Willi Lippens, un footballeur allemand;
 9640 Lippens, un astéroïde découvert en 1993;

Patronyme flamand